Die Campeonato Brasileiro Série A 2003 war die 47. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Saisonverlauf 
Die Série A startete am 29. März 2003 in ihre neue Saison und endete am 14. Dezember 2003. Bei sechs Spielen wurden die Ergebnisse aufgehoben und wegen irregulären Einsatzes von Spielern neu gewertet (siehe Anhang zur Tabelle).

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Alex vom Meister Cruzeiro EC aus Belo Horizonte. Torschützenkönig mit 31 Treffern wurde Dimba vom Goiás EC.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

Anzahl Siege
Tordifferenz
Anzahl erzielter Tore
Direkter Vergleich
Auslosung

|}

Torschützenliste 

Liste der Fußball-Torschützenkönige Série A (Brasilien)

Weblinks 
 Série A 2003 – Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com

2003
Fußballsaison 2003